Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

Afrique du Sud

Autriche

Autriche-Hongrie

États-Unis

France 
 44e régiment d'artillerie
44e régiment d'infanterie
44e régiment d'infanterie coloniale
44e régiment d'infanterie territoriale
 44e régiment de marche
44e régiment de transmissions

Inde britannique

Pologne

Royaume-Uni 
 
44e régiment royal de chars

Empire russe

Union soviétique 
 
 
 

Homonymie d'unités militaires